Le nom de bataille de Gao peut désigner cinq batailles de la guerre du Mali :
 la première bataille de Gao (), entre le MNLA et les islamistes d'AQMI et du MUJAO ;
 la deuxième bataille de Gao (26-), entre les troupes franco-maliennes et le MUJAO ;
 la troisième bataille de Gao (10-), entre les forces alliées (Mali, France, Niger) et le MUJAO ;
 la quatrième bataille de Gao (), à nouveau entre les forces alliées (Mali, France, Niger) et le MUJAO ;
 la cinquième bataille de Gao (), entre le Mali et le MUJAO.

Voir aussi 
 Le bombardement de Gao (), lors de ce même conflit au Mali, par les forces françaises contre le MUJAO.